O Sistema Colégio Militar do Brasil (SCMB) é formado por 15 colégios militares.
Encontra-se sob o controle da Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial (DEPA), por sua vez subordinada ao Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEX), anteriormente Departamento de Ensino e Pesquisa (DEP). O SCMB é um subsistema de ensino do Exército Brasileiro. Seu objetivo é promover grande parte da Educação Básica (Ensino Fundamental II e Médio). Seu corpo discente é formado por dependentes de militares, que sofrem os reflexos das obrigações profissionais dos pais em razão das peculiaridades da carreira, e são atendidos de forma preparatória e assistencial, regida por regulamento próprio, e por alunos que prestaram concurso público. Os concursos são realizados, anualmente, para o 6º ano do ensino fundamental à 1ª série do ensino médio. A cada ano, concorrem, em média, 22 mil candidatos, entre dependentes de militares e civis.

Composição
Atualmente o sistema é composto por 15 estabelecimentos de ensino:

Colégio Militar de Belém
Colégio Militar de Belo Horizonte
Colégio Militar de Brasília
Colégio Militar de Campo Grande
Colégio Militar de Curitiba
Colégio Militar de Fortaleza
Colégio Militar de Juiz de Fora
Colégio Militar de Manaus
Colégio Militar de Porto Alegre
Colégio Militar do Recife
Colégio Militar do Rio de Janeiro
Colégio Militar de Salvador
Colégio Militar de Santa Maria
Colégio Militar de São Paulo
Colégio Militar da Vila Militar
Fundação Osório

Cronologia

1889 (6 de maio) - criação do Imperial Colégio Militar pelo decreto 10.202; no mesmo ano, após a Proclamação da República, passou a ser denominado Colégio Militar do Rio de Janeiro.
1912 - Criação dos Colégios Militares de Porto Alegre e Barbacena.
1919 - Criação do Colégio Militar do Ceará.
1921 (1 de junho)- Criação da Fundação Osório
1925 - Extinção do Colégio Militar de Barbacena.
1938 - Fechamento dos Colégios Militares de Porto Alegre e do Ceará.
1955 - Criação do Colégio Militar de Belo Horizonte.
1957 - Criação do Colégio Militar de Salvador.
1958 - Criação do Colégio Militar de Curitiba.
1959 - Criação do Colégio Militar do Recife.
1962 - Reabertura dos Colégios Militares de Porto Alegre e Fortaleza (antigo Colégio Militar do Ceará).
1971 - Criação do Colégio Militar de Manaus.
1978 - Criação do Colégio Militar de Brasília.
1988 - Fechamento dos Colégios Militares de Salvador, Belo Horizonte, Curitiba e Recife.
1989 - Jovens do sexo feminino passam a ser aceitas nos Colégios Militares.
1993 - Reabertura dos Colégios Militares de Salvador, Belo Horizonte e Recife e criação dos Colégios Militares de Campo Grande e Juiz de Fora.
1993 - A Fundação Osório passa fazer parte do Sistema Colégio Militar do Brasil.
1994 - Criação do Colégio Militar de Santa Maria.
1995 - Reabertura do Colégio Militar de Curitiba.
2015 - Criação do Colégio Militar de Belém.
2020 - Criação do Colégio Militar de São Paulo para empregar militares reformados no século XXI
2022 - Criação do Colégio Militar da Vila Militar

Corpo Docente

O corpo docente permanente dos colégios é composto por docentes civis e militares que juntos integram o Magistério do Exército. Os militares fazem parte do Quadro Complementar de Oficiais do Magistério (QCO). São profissionais licenciados por universidades civis que após a conclusão da graduação prestaram concurso público para ingressarem como oficiais de carreira do Exército Brasileiro.

Há ainda professores temporários que ministram aula nos colégios militares. Estes profissionais são divididos em dois grupos principais: Os Oficiais Técnico Temporários (OTT) e os Prestadores de Tarefa por Tempo Certo (PTTC). Ainda há grupos de baixa percentagem como os professores em comissão.

Uniformes dos colégios militares

Os uniformes utilizados nos Colégios Militares são:

Uniforme de Gala 
Uniforme de Gala (1ªA/CM) é o uniforme utilizado em ocasiões e datas especiais. Utilizado regularmente nas atividades cívico-militares ao início e ao final do ano letivo, além dos aniversários de fundação de cada colégio e no dia da Independência do Brasil (7 de Setembro). O uniforme é composto por:

Túnica ou jaqueta branca;
Calça ou saia garança (para meninas, com meia calça branca);
Sapatos pretos ou coturno; e
Boina.

Quando utilizado em Guarda de Honra usa-se barretina, charlateiras e polainas.

Uniforme Garança 
Uniforme Garança é utilizado em ocasiões especiais, porém um pouco mais casuais, que não requerem o uso do uniforme de Gala. Normalmente, visita de altos oficiais. O uniforme é composto por:

Camisa cáqui;
Calça ou Saia Garança (para meninas, com meia-calça branca);
Sapatos pretos ou coturno; e
Boina.

Uniforme Diário 
Uniforme diário é o uniforme utilizado diariamente nas atividades regulares dos Colégios Militares. É composto por:

Camisa cáqui;
Calça ou saia cáqui;
Sapatos pretos ou coturno; e
Boina.

Abrigos desportivos
Eventualmente, podem ser encontrados em alguns CMs os abrigos desportivos, geralmente substituindo o diário em dias que há Ed. Física, quando o aluno permanece em horário contra-turno no colégio ou quando há passeios ou viagens externas ao colégio. É o único traje diferente entre os colégios militares.
Calça (cor variada);
Camisa (cor variada);
Tênis (geralmente preto); e
Jaqueta (cor variada).

Embora não previstos na lista oficial de uniformes dos CMs, os abrigos podem sim ser utilizados, sob forma de concessão do comando aos alunos.

Controvérsias 
Em julho de 2015, a DM Revista publicou um artigo denunciando casos de abusos sexuais em três colégios militares de crianças e adolescentes, sendo que um deles é controlado pelo Exército. Um soldado da PM denunciou que seu filho de 12 anos, estudante do Colégio Militar de São Paulo, era abusado sexualmente por um inspetor escolar que não estava registrado na Polícia Militar.

Ver também
AACM-Associação dos Ex-Alunos dos Colégios Militares
Colégio Militar (Portugal)
Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho
Academia Real Militar
Diretoria de Educação Preparatória e Assistencial

 
 
Redes de instituições de ensino do Brasil

